Thomas Sutcliffe – pittore inglese
 Thomas Sutcliffe – ufficiale inglese
 Thomas Sutcliffe Mort – industriale australiano

Pagine correlate 
 Sutcliffe
 Tom Sutcliffe